Ел Фуентењо има више значења:

 Ел Фуентењо (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фуентењо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику